Провиде́ния (; ) е селище от градски тип в Чукотски автономен окръг, Русия. Разположено е в Провиденския залив, на около 445 km източно от областния център – Анадир. Към 2016 г. населението му наброява 2082 души.

История 
През 1930-те години на територията на селището е построено пристанище във връзка с улесняването на мореплаването в Берингово море, а редом с него и няколко постройки за постоянно жителство. Пристанищният район бързо се разраства и през 1946 г. селището Провидения е официално основано. През 1957 г. получава статут на селище от градски тип.

Население 
Голяма част от населението са юпики.

Климат

Икономика 
Икономиката на селището се базира на транспортните услуги, които то предлага. Тук е разположено важно пристанище, осъществяващо връзката със Северния ледовит океан. Селището разполага и с летище, което е най-близкото руско летище до САЩ. След разпадането на СССР се развива туризма. Има училище, кино и регионален исторически музей.

Източници 

Селища от градски тип в Чукотски автономен окръг